Kundt:
 August (Adolph Eduard Eberhard) Kundt (1839, Schwerin1894,  bei Lübeck), um físico alemão
 o tubo de Kundt, um equipamento para ensaios acústicos, composto de um tubo de vidro frio que contém ar e serragem fina de cortiça em seu interior.